Олег Лобов: Лобов, Олег Иванович (1937—2018) — российский политик, в 1990-е годы — заместитель председателя правительства России.
 Лобов, Олег Николаевич (1924—2009) — советский историк и краевед, писатель, полковник в отставке.